Bishop's puede referirse a:
Bishop's Stortford, club de fútbol.
Bishop's Lynn, localidad de Inglaterra.
Bishop's Castle, localidad de Inglaterra.
Bishop’s Stortford, localidad de Inglaterra.